Big Daddy peut avoir plusieurs sens :

Géographie 

 Big Daddy, une dune du Sossusvlei, culminant à 325 m.

Titres 
 Big Daddy, le dixième album studio du chanteur-auteur-compositeur américain John Mellencamp sorti en 1989
 Big Daddy (Drôle de père au Québec), un film de Dennis Dugan (1999)
 Big Daddy, un téléfilm américain de Norman Tokar diffusé en 1973.

Pseudonyme 

 , un rappeur américain ;
 Ed «  » Roth (1932-2001), un artiste devenu célèbre pour ses hot-rods en fibre de verre et ses peintures à l'aérographe ;
  est le nom de ring du catcheur britannique Shirley Crabtree ; 
 Big Daddy, un groupe musical américain de satire et de parodie.

Personnages 
 Big Daddy, un personnage de la pièce La Chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams (1955)
 Big Daddy, un personnage fictif de la série de jeux vidéo BioShock
 Big Daddy, un super héros dans le comics et le film Kick-Ass.